Eudämonismus (von altgriechisch  eudaimonía) steht für:

 einen Begriff der antiken Philosophie, die auf ein ausgeglichenes Gemüt durch Befolgung philosophischer Prinzipien zielende Richtung der Ethik, siehe Eudaimonie
 eine Bewegung bzw. eine Gruppe um die 1795 bis 1798 erschienene Zeitschrift Eudämonia, die ein konservatives, anti-aufklärerisches Programm verfolgte